Васи́лий Королёв:
 Королёв, Василий Александрович (1907—1969) — Герой Советского Союза.
 Королёв, Василий Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Королёв, Василий Иванович (1918—1989) — Герой Советского Союза.
 Королёв, Василий Игнатьевич (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Королёв, Василий Яковлевич (1902—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.